Die Tochter steht für:

 Die Tochter (Bruno Frank), Roman von Bruno Frank (1943)
 Die Tochter (Peter Bichsel), Kurzgeschichte von Peter Bichsel (1964)

Filme:
 Die Tochter (1956), deutscher Film von Volker von Collande
 Die Tochter (2008), österreichischer Film von Bernhard Kammel
 Die Tochter (2017), deutscher Film von Mascha Schilinski

Siehe auch: